Castiglioncello ist

ein italienisches Seebad, siehe Gemeinde Rosignano Marittimo
eine Fraktion der italienischen Gemeinde Firenzuola, Provinz Florenz, Toskana
eine kleine Burg bei Bolgheri, Gemeinde Castagneto Carducci in Italien, bekannt für den Wein Sassicaia
 Castiglioncello del Trinoro, Ortsteil von Sarteano, Provinz Siena, Toskana, Italien